Tóth Judit (1906–?) tornász, edző
 Tóth Judit (1936) költő
 Tóth Judit (1940) színművész
 Tóth Judit (1950) úszó
 Tóth Judit (1962) jogász, egyetemi docens (SZTE)
 Tóth Judit (1967) válogatott labdarúgó
 Tóth Judit (?) Junior Prima díjas kémikus (biokémia)
 Tóth Judit (1944) A Hét szerkesztő-riportere volt, 1966 óta tévés